Wrony ist ein polnischer Ortsname:
 Wrony (Giżycko), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Groß Wronnen, 1938 bis 1945 Großwarnau, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Wrony (Pszczew), Ort im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Wrony, Kreis Meseritz, Brandenburg
 Wrony (Kobiele Wielkie), Ort im Powiat Radomszczański, Woiwodschaft Łódź
 Wrony (Stare Bogaczowice), Ort im Powiat Wałbrzyski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945 Neudörfel am Krähenbusch, Kreis Jauer, Schlesien

Wrony ist auch:
 der Originaltitel von Krähen (Film), polnischer Spielfilm von Dorota Kedzierzawska aus dem Jahr 1994

Siehe auch: 
 Wrony Nowe
 Wrona